Aulaga morisca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista triacanthos
 el nombre común de la planta Genista versicolor
 el nombre común de la planta '''''Ulex parviflorus